Władimir Iljin (1891-1974) – rosyjski wykładowca akademicki, emigracyjny filozof, teolog i muzykolog, pisarz i publicysta, propagandysta antysowiecki podczas II wojny światowej
 Władimir Iljin (ur. 1947) – radziecki i rosyjski aktor teatralny i filmowy
 Władimir Iljin (1928-2009) – radziecki piłkarz